Bucur se poate referi la:
 Bucur, nume de familie
 Ciobanul Bucur, personaj de legendă, care ar fi înființat orașul București
 Biserica Bucur din București, România
 Bucur Obor, centru comercial din București
 Râul Bucur, curs de apă, afluent al râului Someșul Mare
 Râul Bârsa lui Bucur, afluent al râului Bârsa

Vezi și